Ohno puede referirse a:

 Apolo Ohno (* 1982), patinador de velocidad sobre pista corta estadounidense retirado.
 Kassius Ohno, nombre artístico de Christopher «Chris» Spradlin (* 1979), luchador profesional estadounidense más conocido como Chris Hero.
 Lucila Ohno-Machado, investigadora médico, ingeniera biomédica, profesora y redactora en jefe brasileña y estadounidense (* 196.?).
 Hiroyuki Ohno (* 1953), investigador japonés.
 Mikiyo Ohno (大野幹代, * 1974), actriz, modelo, cantante y ex idol japonesa.
 Susumu Ohno (1928–2000), genetista y biólogo evolutivo estadounidense de origen coreano-japonés, e investigador seminal en el campo de la evolución molecular.
 Taiichi Ohno (1912–1990), ingeniero industrial japonés.
 Takehiro Ohno (大野剛浩, * 1967), nutricionista, conferencista, presentador, empresario y cocinero japonés-argentino.

 (5180) Ohno, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides